Sympodioplanus är ett släkte av svampar. Sympodioplanus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sympodioplanus